Le terme Shamus peut se référer à :

 Terme d'argot signifiant un enquêteur privé. Ce terme provient probablement du nom irlandais Séamus (James); de nombreux Irlandais-Américains servaient traditionnellement dans la police (voir l'argot australien "Sheila" pour "femme").

Personnes
Shamus Culhane (1908-1996), animateur américain, réalisateur et producteur.
Shamus Khan (né en 1978), sociologue américain.
Shamus O'Brien (1907-1981), joueur de football écossais-américain.
Gareb Shamus, PDG de Wizard Entertainment.

Toponymes
Shamus, Iran, un village dans la province de Khuzestan, en Iran.
Rivière Shamus, un affluent du lac Matchi-Manitou, coulant Val d'Or et le territoire non organisé de Réservoir-Dozois, dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Arts et cinémas
Shamus Wong, un personnage de livre pour enfants Tracey McBean.
 Shamus (film), un film de 1973 avec Burt Reynolds.
 Prix Shamus, pour la meilleure fiction de détective.
 Shamus, un jeu vidéo des années 1980.
 Shamus O'Brien (film, 1908)
 Shamus O'Brien (film, 1912)

Voir aussi 
 Shamu, le premier orque de SeaWorld (décédé en 1971).
 Shamu (SeaWorld show), spectacle contemporain de l'orque du SeaWorld.
 Seamus (désambiguïsation)
 Sheamus (né en 1978), lutteur professionnel irlandais.
 Gabbai, ou shammes, un terme pour le gardien d'une synagogue.